Janusz (Januchno, Iwachno, Iwan) Sapieha (zm. 1529/1531) – dworzanin hospodarski 1515, syn Bohdana, brat Iwana 
 Janusz Aleksander Sapieha (1775–1825) – syn Franciszka Ksawerego, brat m.in. Mikołaja i Pawła

Zobacz też 
 Sapiehowie herbu Lis